Lamba steht für

 eine Sprache aus Sambia, siehe Lamba
 eine Ortschaft der Färöer, siehe Lamba (Färöer)

Lamba ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Chikwekwere Lamba (* 1945), malawischer Diplomat
 Jacqueline Lamba (1910–1993), französische Malerin
 Riccardo Lamba (* 1956), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Rom